Csang Huj (张惠, 1959), kínai kosárlabdázónő
 Csang Huj (张会, 1988), kínai gyorskorcsolyázónő
 Csang Huj (张慧, 1997), kínai labdarúgó
 Csang Huj (張蕙, 2002), tajvani rövidpályás gyorskorcsolyázónő